Название нескольких мемуаров:
Мемуары Казановы
История моей жизни — мемуары Хелен Келлер
История моей жизни — мемуары Эндрю Карнеги